Guerra de la Independència dels Estats Units (del seu nom en anglès American Revolutionary War), guerra en la que els Estats Units aconseguiren la independència del Regne Unit
 Sony ARW (de l'acrònim en anglès Apha Raw), format de fitxer RAW usat per les càmeres fotogràfiques rèflex digitals Sony α
 Arw. també és l'abreviació d'autor de Thorsten Arwidsson, botànic de Suècia
 arw també és el codi ISO 639-3 de l'arawak, llengua parlada a Sud-amèrica